Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Slam Cup 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Larsson che ha battuto in finale Pete Sampras 7-6(6) 4-6 7-6(5) 6-4 .

Teste di serie

 Pete Sampras (finale)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 Boris Becker (quarti di finale)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)

 Todd Martin (semifinali)
 Goran Ivanišević (semifinali)
 Stefan Edberg (primo turno)
 Michael Chang (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Slam Cup 1994
ATP Tour 1994